Хосе Мануэль Бальса Лескано (; 15 июня 1997, Венесуэла) — венесуэльский футболист, нападающий клуба «Депортиво Ла Гуайра».

Карьера

Клубная 
Хосе начал футбольную карьеру в клубе «Карабобо», за основной состав которого он дебютировал 11 января 2015 года во встрече с «Туканесом». В сезоне 2015 года нападающий провёл 4 игры, в 2016 — 8 встреч.

21 августа 2016 года он отметился первым забитым мячом, забив третий гол в ворота «Каракаса».

С 2018 года выступает за «Депортиво Ла Гуайру».

В сборной 
В 2017 году Хосе принял участие в Молодёжном чемпионате Южной Америки. Бальса провёл на турнире четыре игры.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»
Игроки ФК «Карабобо»